Let Them Talk () — дебютный альбом британского актёра и музыканта Хью Лори, состоящий из классических блюзовых песен и выпущенный 9 мая 2011 года. 
Несколько композиций были записаны совместно с Томом Джонсом, Ирмой Томас и Доктором Джоном. Лори, кроме того, что исполнил основные вокальные партии, также играл на фортепиано и гитаре. Ему аккомпанировали Кевин Брейт на гитаре и Винсент Генри на саксофоне. Пластинка была спродюсирована Джо Хенри и включала духовые аранжировки Аллена Туссейнта.

Об альбоме 
22 марта 2011 года Хью Лори представил некоторые песни из альбома в небольшом новоорлеанском клубе. 
В Великобритании он выступал на Union Chapel в Лондоне, на Cheltenham Jazz Festival, в Warwick Arts Centre (Ковентри) и в Королевском Северном колледже музыки (Манчестер). Он также появился в нескольких телепередачах, включая The Graham Norton Show и Later... with Jools Holland на канале BBC Two, и дал интервью в Chris Evans Breakfast Show на BBC Radio 2. 15 мая 2011 года в очередном эпизоде телевизионного цикла Perspectives производства ITV Лори признался в любви к музыке Нового Орлеана и исполнил песни из этого альбома:

Диск дебютировал на втором месте британского чарта, возглавил австрийский хит-парад и достиг первой десятки в Германии, Франции и Швейцарии.

Список композиций

Чарты

Альбом

Синглы

Примечания

Ссылки 
 Let Them Talk на Metacritic

Альбомы Хью Лори
Альбомы Великобритании
Дебютные альбомы 2011 года
Альбомы Warner Bros. Records